Popis broj 1 inozemnih singlova u 2010. godini u Hrvatskoj.

Popis

Izvori 

Broj 1 singlovi (Hrvatska)